Die Volleyball-Saison 2014/15 im CEV-Pokal begann mit der ersten Runde am 4. November 2014 und endete mit dem Finale am 11. April 2015.

Teilnehmer

Modus 
Von der ersten Runde bis zum Viertelfinale spielten die Mannschaften im K.-o.-System. In jeder Runde gab es Hin- und Rückspiele. Die Verlierer der ersten Runde spielten im Challenge Cup weiter. Die vier Sieger des Viertelfinales spielten zusammen mit den Gruppendritten aus der Champions League eine „Challenge Round“. Die Sieger dieser Runde qualifizierten sich für das Halbfinale.

Spielplan

Erste Runde bis Viertelfinale

Challenge Round bis Finale

Weblinks 
 Informationen der CEV (englisch)

2014 Manner
Volleyballsaison 2014/15
Männervolleyball-Wettbewerb für Vereinsmannschaften